Клав(c) Э́лсберг(c) (; 3 января 1959, Рига — 5 февраля 1987, Юрмала) — советский латвийский поэт и переводчик.

Биография 
Родители Клава Элсберга — поэтесса Визма Белшевица и переводчик Зигурд Элсберг.

С 1977 по 1982 год Клав изучал французскую филологию в ЛГУ. Переводил на латышский язык с французского, английского и русского языков (Гийома Аполлинера, Поля Элюара, Шарля Бодлера, Тристана Тцара, Луи Арагона, Курта Воннегута, Ираклия Андроникова) . В 1978 году женился на поэтессе Ирене Аузине.

В 1982—1986 годах Элсберг работал редактором в издательстве «Лиесма», в 1986—1987 годах принимал активное участие в создании журнала «Avots» («Родник»).

Скончался 5 февраля 1987 года при падении из окна 9-гo этажa Домa писателей в Дубулты, как показало проведённое расследование, в результате несчастного случая. Похоронен на кладбище Райниса.

В 1987 году основана премия Клава Элсберга за лучший литературный дебют. В 1988 году перед школой в Стайцеле установлен мемориальный камень Клаву Элсбергу.

Библиография 
 Pagaidīsim ausaino. (1981)
 Bēdas uz nebēdu. (1986)
 Velci, tēti. (1989)

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Краткая биография

Выпускники Латвийского университета
Латышские писатели
Латышские поэты
Переводчики Латвии
Переводчики поэзии на латышский язык
Писатели Латвии
Писатели XX века
Поэты Латвии
Публицисты Латвии
Погибшие в результате падения с высоты
Похороненные на кладбище Райниса